Гриццана-Моранди () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Болонья.

Население составляет 3694 человека, плотность населения составляет 48 чел./км². Занимает площадь 77 км². Почтовый индекс — 40030. Телефонный код — 051.

Покровителем коммуны почитается святой архангел Михаил, празднование 29 сентября.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта